Frederic Crosby Bartter (1914-1983), medico fisiologo americano.
Sindrome di Schwartz-Bartter , malattia da inappropriata attività dell'ADH.
Sindrome di Bartter , tubulopatia renale.